Schoss steht für:

 Schoss (Steuer), eine mittelalterliche Abgabe oder Steuer
 Sämling, auch Schössling, in der Botanik eine aus dem Samen entstandene Pflanze
 Spross, auch Schössling, in der Botanik der frische Trieb einer Pflanze
 ein ruhrdeutsches/kölsches Wort für Schublade

Schoss ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Schoss (* 1963), deutscher Unternehmer und Stifter

Siehe auch:
 Schoß